Die Liste der Meistertrainer der Frauen-Bundesliga beinhaltet alle Trainer, die ihre jeweilige Mannschaft zu einer Meisterschaft in der Frauen-Bundesliga geführt haben. Die Frauen-Bundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Frauenfußball und nahm 1990 den Spielbetrieb auf. Seitdem haben zehn Trainer, allesamt deutsche Staatsbürger, 27 Meistertitel gewonnen.

Der erfolgreichste Trainer der Bundesligageschichte ist Bernd Schröder mit sechs Meisterschaften vor Monika Staab und Hans-Jürgen Tritschoks mit jeweils vier Meistertiteln. Gerd Neuser war 1991 erster Meistertrainer und schaffte in der darauf folgenden Saison die erste Titelverteidigung. Monika Staab war 1999 die erste Meistertrainerin und schaffte zwischen 2001 und 2003 drei Meistertitel in Folge. Bernd Schröder wurde als bislang einziger Trainer sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik Meister. Einziger Meistertrainer mit zwei Vereinen ist Hans-Jürgen Tritschoks. Amtierender Meistertrainer ist Tommy Stroot.

Die Meistertrainer

Rangliste 
Derzeit noch in der Bundesliga aktive Trainer sind fett hervorgehoben.

Siehe auch 
 Liste der Meistertrainer der Bundesliga der Männer

Einzelnachweise 

!Meistertrainer
Frauen-Bundesliga Meistertrainer